Jan Zapolski (zm. 1689) – opat klasztoru cystersów w Lądzie, kanonik krakowski, komisarz i wikary generalny zakonu cystersów
 Jan Zapolski (ur. 1895) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), zastępca dowódcy 3 Pułku Ułanów Śląskich